Sisyphus

 Sisyphus — персонаж греческой мифологии.
 Sisyphus — род жуков-навозников из подсемейства Скарабеины Пластинчатоусых жуков.
 Sisyphus — репозиторий RPM-пакетов.